Melogno puede referirse a:
Geografía
 Melogno, pequeña localidad italiana distribuida entre los municipios de Calizzano, Rialto y Magliolo.
 Colle del Melogno, puerto de montaña en la Provincia de Savona, Italia.
Personas
 Miguel Ángel Melogno, futbolista uruguayo.
 Pablo Melogno, escritor uruguayo.
 Ruben Melogno, cantante uruguayo.
 Tabaré Melogno, historiador uruguayo.
 Wellington Melogno, escritor y periodista uruguayo.